Панування (Ангели) — у християнстві ангельський чин;
 Панування (фільм) — документальний фільм про проблеми експлуатації тварин